NCAA Division I 2005 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2005 – torneo di pallavolo maschile